Монтан
 Монтан (Кастельйон) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Кастельйон
 Монтан (Тарн) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Ів Монтан  — французький актор та шансоньє італійського походження
 Сен-Монтан  — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш

Див. також 

 Монта
 Монтань
 Монтана (значення)